Priesterschrift steht für:

 Hieratische Schrift, eine ab dem 2. Jahrtausend v. Chr. in Ägypten übliche Schriftart
 eine hypothetische Quellenschrift der fünf Bücher Mose, siehe Priesterschrift (Bibel)